El municipio de Bird Island (en inglés: Bird Island Township) es un municipio ubicado en el condado de Renville en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 205 habitantes y una densidad poblacional de 2,4 personas por km².

Geografía 
El municipio de Bird Island se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 85.33 km², de la cual 85,33 km² corresponden a tierra firme y (0 %) 0 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 205 personas residiendo en el municipio de Bird Island. La densidad de población era de 2,4 hab./km². De los 205 habitantes, el municipio de Bird Island estaba compuesto por el 96,59 % blancos, el 1,95 % eran amerindios, el 0,49 % eran de otras razas y el 0,98 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,49 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Renville (Minnesota)